A Stegodon az emlősök (Mammalia) osztályának ormányosok (Proboscidea) rendjébe, ezen belül a fosszilis Stegodontidae családjába tartozó nem.

A középső miocén kortól talán egészen a holocénig éltek, elsősorban Ázsia nagy részén, de Afrika középső és keleti területein is. Mintegy 11,6 millió évvel ezelőtt jelentek meg, és végleg feltételezések szerint Kr. e. 4100 körül haltak ki. Nevüket (görögül háztetőfogú) zápfogaik jellegzetes redőiről kapták.

Rendszertani besorolása 

A Stegodonok a feltételezések szerint a miocén-kori, Ázsiában élő Stegolophodon nemtől származnak, amely viszont a Gomphotheriidae családból ered. Régebben úgy vélték, hogy a mai elefántok a Stegodonok leszármazottai, a mai paleontológusok azonban, a zápfogak szerkezetének különbözősége és a csontváz robusztusságának alapján úgy vélik, hogy a nemnek nincsenek ma élő utódai. A nyelvcsont formája alapján a következő rokonsági sorrend állapítható meg:

Rendszerezés 
A nembe az alábbi 13 faj tartozik:

†Stegodon aurorae (Matsumoto, 1918)
†Stegodon elephantoides (Clift, 1828)
†Stegodon florensis Hooijer, 1957
†Stegodon ganesha (Faloner & Cautley, 1846)
†Stegodon kaisensis Hopwood, 1939
†Stegodon luzonensis von Koenigswald, 1956
†Stegodon miensis (Matsumoto, 1941)
†Stegodon mindanensis (Naumann, 1890)
†Stegodon orientalis Owen, 1870
†Stegodon sompoensis Hooijer, 1964
†Stegodon sondaari van den Bergh, 1999
†Stegodon trigonocephalus (Martin, 1887)
†Stegodon zdanskyi Hopwood, 1935

Testalkata 

Egyes Stegodon fajok a legnagyobb valaha élt ormányosok között voltak 3,87 méteres marmagasságukkal és 12,7 tonnányi tömegükkel, amihez még hozzáadódott 3 méteres, csak kevéssé görbülő agyaruk.

A Stegodonok jelen voltak Ázsia szigetein, Japánban, a Fülöp-szigeteken és Indonéziában is, ahol kisebb termetű fajai jó példáját mutatják a szigeti fajokra jellemző törpenövésnek. A legkisebb, 300 kilogrammos faj, a S. sondaari Flores szigetén élt mintegy 900 000 évvel ezelőtt. Vele körülbelül egy időben élt a szigeten a 850 kilogrammos S. florensis, amelyből idővel szintén egy törpe változat, a S. florensis insularis fejlődött ki. Egyes feltételezések szerint a komodói varánusz (Varanus komodoensis) is a törpeelefántokra specializálódott eredetileg; a szarvasok, disznók és bivalyok, mai fő zsákmányállatai ugyanis csak a történelmi időkben kerültek Komodóra. A floresi törpestegodon 12 000 évvel ezelőtt halt ki, valószínűleg a kis termetű floresi ember (Homo floresiensis) is vadászott rá.

A nepáli Bardiya Nemzeti Parkban 1985-ben két, az átlagosnál nagyobb termetű (3,43 méter) és masszívabb fejű elefántbikát figyeltek meg, és egyes feltételezések szerint Stegodonok leszármazottai vagy ázsiai elefánttal keveredett leszármazottai lehettek, ám a szakértők ezt nem erősítették meg.

Jegyzetek

Fordítás 

Elefántalakúak
Fosszilis ormányosok
Emlősnemek
Afrika állatvilága a miocénben
Ázsia állatvilága a miocénben
Afrika állatvilága a pliocénben
Ázsia állatvilága a pliocénben
Afrika állatvilága a pleisztocénben
Ázsia állatvilága a pleisztocénben